Кампо Сан Мануел има више значења:

 Кампо Сан Мануел (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Мануел (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику